

Biografia 
Era figlia di Umberto III di Savoia, Conte di Savoia e di Clemenzia di Zähringen.

Discendenza 
Sposò nel 1192 in seconde nozze il marchese d'Este Azzo VI, dal quale ebbe una figlia:
 Beatrice (1192-1226), futura beata.

Note

Bibliografia 

Sofia
Di Savoia